Cabeço Verde (Capelo) - elevação portuguesa
Cabeço Verde (Praia do Norte) - elevação portuguesa

Desambiguação